Santa Lucia del Mela, municipi italià dins de la província de Messina.
 Colle Santa Lucia, municipi italià dins de la província de Belluno.
 Santa-Lucia-di-Mercurio, municipi francès a l'illa de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega.
 Santa-Lucia-di-Moriani, municipi francès a l'illa de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega.
 Santa Lucía de Tirajana, municipi de l'illa de Gran Canària, a les illes Canàries.
 Santa Lucía del Este, balneari de l'Uruguai, al departament de Canelones.
 Santa Lucía (Uruguai), municipi de l'Uruguai, al departament de Canelones.
 Riu Santa Lucía (Uruguai), curs d'aigua al sud de la República Oriental de l'Uruguai.
 Saint Lucia, estat insular que forma part de les petites Antilles.